W Rumunii
 Davidești – gmina w okręgu Ardżesz
 Davidești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Spineni
 Davidești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Davidești